Los traversodóntidos (Traversodontidae) son una familia de cinodontos  herbívoros. Se caracterizaban por poseer un diente postcanino modificado y expandido, que le permitía masticar plantas. Pudieron haber puesto huevos, como muchos otros cinodontos y sinápsidos primitivos.

Características 
Estos animales tenían un hocico relativamente ancho y el maxilar se extendía hacia los lados, más allá de los dientes, lo que podía indicar la presencia de bolsas en las mejillas conocidas como abazones. Esta estructura le permitía masticar completamente los alimentos que consumía.

Las características de su esqueleto son mucho más similares a los mamíferos que a los terápsidos primitivos. Los primeros traversodóntidos tenían la columna vertebral equipada con placas costales. Estas puntas de hueso se sobreponían con la siguiente en los sitios donde las costillas se unían a la espina dorsal. Esto reforzaba la columna vertebral, pero el beneficio que proporcionaba no es claro. Estas características estaban atenuadas en los traversodóntidos más basales. En los más avanzados (por ejemplo, Exaeretodon) habían desaparecido por completo. Esto le daba a la espina dorsal un aspecto menos primitivo, con más apariencia de mamífero.

Evolución 
Fueron abundantes y exitosos durante el Triásico Medio y Tardío, pero se hicieron menos comunes antes que el periodo Jurásico se iniciara. Precisamente se extinguieron en los inicios de ese periodo, probablemente debido a la competencia con otros animales, como dinosaurios, otros cinodontos tritilodóntidos y mamíferos.

Filogenia 
Cladograma según análisis de Kammerer et al. (2008) y de Ranivoharimanana et al. (2011):

Véase también 
 Evolución de los mamíferos

Referencias 

 Traversodontidae

Cynodontia
Sinápsidos del Triásico
Sinápsidos del Jurásico